Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 december 2004.

Vrouwen 12